Black Sabbath едноименният дебютен албум на британската хевиметъл група Black Sabbath. Албумът е доста „тежък“ и мрачен и според някои е една от предпоставките за появата на блек метъла.

Интересно 
 Behind the Wall of Sleep се свързва с едноименния разказ на Лъвкрафт.
 В ранните версии на албума името на Ози е изписвано „Оси“.
 Мистериозната жена от обложката е карикатурена от Green Day на обложката на албума им Dookie.

Песни 
Всички парчета са написани от Black Sabbath, освен посочените.

Европейско издание

Оригинално американско издание на Warner 
 Black Sabbath
 The Wizard
 Behind the Wall of Sleep
 N.I.B.
 Wicked World
 Sleeping Village
 The Warning (Dunbar, Moorshead, Dmochowski, Hickling)

Американско издание на Warner (CD) 
 Black Sabbath 6:16
 The Wizard 4:18
 Wasp/"Behind The Wall Of #Sleep"/Basically/N.I.B. 10:40
 Wicked World 4:42
 A Bit Of Finger/Sleeping Village/Warning [Warning credited to: (Dunbar Brox-Moreshead-Hickling-Dmochowski) Noma Music Inc. – BMI] 14:20

Ремастерирано издание на Castle от 1996 
 Black Sabbath – 6:21
 The Wizard – 4:24
 Behind the Wall of Sleep – 3:37
 N.I.B. – 6:07
 Evil Woman (Wagner, D. Weigand, L. Weigand) – 3:25
 Sleeping Village – 3:46
 The Warning (Dunbar, Moorshead, Dmochowski, Hickling) – 10:32
 Wicked World – 4:43

Ремастерирано издание на Black Box от 2004 
 Black Sabbath – 6:19
 The Wizard – 4:23
 "Wasp/Behind the Wall of Sleep/Basically/N.I.B." – 9:44
 Wicked World – 4:47
 "A Bit of Finger/Sleeping Village/The Warning" – 14:16
 Evil Woman (Wagner, D. Weigand, L. Weigand) – 3:23

Състав 
 Ози Озбърн – вокали, хармоника на The Wizard
 Тони Айоми – китара
 Гийзър Бътлър – бас
 Бил Уорд – барабани

Албуми на Блек Сабат
Музикални албуми от 1970 година
Дебютни албуми